

Persone 
 Mateja Zver – calciatrice slovena, centrocampista
 Milan Zver –  politico e sociologo sloveno

Altro 
 Čelovek-zver' – film del 1917 diretto da Česlav Sabinskij
 ...Po prozvišču 'Zver' – film del 1990 diretto da Aleksandr Muratov